Mutlak ist der Familienname folgender Personen:
 Salih al-Mutlak, irakischer Politiker

Muṭlak ist der Familienname folgender Personen:
 Ḥasan Muṭlak (1961–1990), irakischer Schriftsteller